Беніфонте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 24 км на південний захід від Лілля, 23 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 342,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Беніфонтен на сайті французького Національного інституту географії
 Беніфонтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беніфонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале